Charles Nicholson Jewel Oliver (1848–1920) – australijski krykiecista i urzędnik państwowy
 Charlie Oliver (1874–1917) – australijski zawodnik futbolu australijskiego
 Charles Oliver (1929–1983) – irlandzki aktor
 Charlie Oliver, Charles Oliver (ur. 1955) – lekkoatleta z Wysp Salomona, olimpijczyk
 Charlie Oliver, Charles William Corrigan Oliver (ur. 1997) – angielski piłkarz